

Geografia 
 Foch (West Virginia) – area non incorporata della Virginia Occidentale
 Île Foch – isola dell'arcipelago delle Kerguelen
 Mount Foch – montagna del Canada

Persone 
 Dirk Foch (1886-1973) – direttore d'orchestra e compositore olandese naturalizzato statunitense
 Ferdinand Foch (1851-1929) – generale francese della prima guerra mondiale
 Nina Foch, propr. Nina Consuelo Maud Fock (1924-2008) – attrice statunitense d'origine olandese

Navi 
Due unità della Marine nationale hanno portato il nome di Foch:
 Foch – incrociatore pesante della classe Suffren, varato nel 1929 e autoaffondato nel 1942
 Foch – portaerei della classe Clemenceau, varata nel 1960 e radiata nel 2000

Altro 
 Avenue Foch – viale del XVI arrondissement di Parigi
 Hôpital Foch – centro ospedaliero universitario francese nel comune di Suresnes
 Linea Foch – linea di demarcazione temporanea tra Seconda Repubblica di Polonia e Lituania